Våtbyxan kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Vootpöksyt, Satakunta, Björneborg,  (1 ha)
2. Maa-Pöksy, Satakunta, Björneborg,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar